Туменов — фамилия. Известные носители:
 Туменов, Альберт Хусейнович (род. 1991) — российский боец смешанных боевых искусств.
  (род. 1994) — российский дзюдоист, бронзовый медалист чемпионата России в тяжёлом весе (2016).

 Туменова, Елена Степановна (1919—2005) — советская и российская актриса театра и кино.

См. также 
 Тумен